Birka steht für:

 Birka, Handelsplatz der Wikinger und Weltkulturerbe in Schweden

Ortsteile in Bayern:
 Birka (Haibach), Ortsteil der Gemeinde Haibach, Landkreis Straubing-Bogen
 Birka (Ortenburg), Ortsteil des Marktes Ortenburg, Landkreis Passau
 Birka (Rohr in Niederbayern), Ortsteil des Marktes Rohr i.NB, Landkreis Kelheim
 Birka (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen (Vils), Landkreis Erding
 Birka (Windorf), Ortsteil des Marktes Windorf, Landkreis Passau